Vasa, Wasa eller WASA kan avse:

Personer
Vasaätten – en svensk adelsätt från 1300-talet sedan kungaätt från 1500-talet
Karl Kristiernsson (Vasa) (död 1440), svenskt riksråd
Kettil Karlsson (Vasa), son till föregående, biskop i Linköping mellan 1459 och 1465, riksföreståndare 1465
Gustav Vasa (troligen 1496–1560), svensk kung
Gustavus Vasa Fox (1821–1883), amerikansk sjöofficer för Nordstaterna under amerikanska inbördeskriget
 (född 1973), serbisk volleybollspelare
Vasa – pseudonym för musikern och manusförfattaren Lars Yngve Johansson

Anatomi
Vasa recta – kapillära förgreningar inom njuren
Vasa vasorum – kapillärer som levererar blodkärl till den yttre vävnaden

Fartyg och museer
Vasa, regalskepp byggt under 1570-talet; mer känt som Smålandslejonet
Vasa, regalskepp byggt 1599 och förlist 1623; i modern tid känt som Riksvasa
Regalskeppet Vasa – ett svenskt örlogsfartyg som kapsejsade på sin jungfruresa 1628
Vasamuseet – museum i Stockholm som härbärgerar Regalskeppet Vasa
Vasaorden (kungaslup)
Wasa (1701) – lastdragarefartyg
Wasa (1732) – lastdragarefartyg
Wasa (linjeskepp) – ett svenskt linjeskepp sjösatt 1778
Wasa (1901) – ett svenskt pansarskepp sjösatt 1901

Organisationer
Vasa IFK – en finsk fotbollsklubb
Vasaorden – en kunglig orden instiftad 1772
Vasa Order of America – amerikansk organisation för svenskättlingar, grundad 1876
Wasa (försäkringsbolag) – ett svenskt försäkringsbolag
Wasabröd – ett svenskt företag som tillverkar knäckebröd
Vasa Bryggeri – ett bryggeri i Sundsvall

Övriga användningar
1507 Vaasa – en asteroid upptäckt 1939
Vasapapegojor – ett släkte papegojor
Vasaloppet – ett svenskt skidlopp
Wasa (forskningsstation) – namnet på en svensk forskningsstation i Antarktis

Geografi

Azerbajdzjan 

 Vaşa (ort), Ismajylly, 
 Vaşa (vattendrag), Ismajylly,

Finland 

 Vasa, stad, Österbotten, 
 Gamla Vasa –  en stadsdel i Vasa i Finland
 Vasa län – ett tidigare län i Finland
 Vasa ekonomiska region – en av ekonomiska regionerna i landskapet Österbotten
 Vasa flygplats – en flygplats
 Soinsaari (även benämnd Vasa), ö, Mellersta Finland, Jyväskylä,

Kanada
Wasa Lake, en sjö i British Columbia, Kanada

Sverige
Vasa, Skepptuna – en by och före detta frälsegods i Skepptuna socken i Sigtuna kommun
 Vasa församling – Göteborg

USA
Vasa Township – ort i Minnesota, USA

Se även
Vase

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar